Марко Стојановић може да се односи на:

 Марко Стојановић, адвокат, вицегувернер Народне банке, фотограф
 Марко Стојановић (глумац), глумац, пантомимичар, продуцент и професор универзитета
 Марко Стојановић (сценариста), стрипски сценариста, критичар и преводилац
 Марко Стојановић Луис (музичар), певач и музичар